Ahsewiesen steht für:
 Ahsewiesen, strukturreicher Grünlandkomplex in Nordrhein-Westfalen
 FFH-Gebiet „Ahsewiesen“ (DE-4314-301)
 Naturschutzgebiet Ahsewiesen (LP) (SO-081)
 Naturschutzgebiet Ahsewiesen (VO) (SO-001)

Siehe auch:
 Europäisches Vogelschutzgebiet Lippeaue zwischen Hamm und Lippstadt mit Ahsewiesen (DE-4314-401)